Kemser ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Kemser (1910–1986), deutscher Bobfahrer
 Hans Kemser (1912–1958), deutscher Sommer- und Wintersportler